El término As Neves puede referirse a las siguientes localidades:
 As Neves (La Coruña), lugar español de la parroquia y municipio de Capela, provincia de La Coruña, Galicia.
As Neves (Puertomarín), aldea española de la parroquia de Soengas, del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo, Galicia.
As Neves (Taboada), aldea española de la parroquia de Mesonfrío, del municipio de Taboada, provincia de Lugo, Galicia.
Las Nieves (Pontevedra), municipio español de la provincia de Pontevedra, Galicia.
Nieves (La Coruña), parroquia española del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña, Galicia.